Brigand peut désigner :

Nom commun 
 L'opérateur d'une action de brigandage, crime commis avec violence et à main armée, le plus souvent par des malfaiteurs réunis en troupe.

Patronyme 

Hubert Brigand, homme politique français
Michel Brigand, un peintre, sculpteur, dessinateur et graveur français.

Lien externe

Titres

Voir aussi 
 
Patronyme bourguignon
Patronyme berrichon